In 1975 werd het 31ste Campeonato Rondoniense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rondônia. De competitie werd georganiseerd door de FFER en werd gespeeld van 3 mei 1975 tot 25 februari 1976. Moto Clube werd de kampioen.

Eerste toernooi 
Ferroviário weigerde deel te nemen aan het tweede toernooi wegens de opstelling van de voetbalbond tegenover de lokale sportclubs. De club werd uitgesloten van de competitie en Moto Clube werd als de eerste toernooiwinnaar beschouwd.

Tweede toernooi
Botafogo, Cruzeiro, Rondônia, São Domingos en Vasco da Gama schreven een brief naar de voetbalbond om hun standpunt ten opzichte van de clubs te wijzigen, maar vingen bot waardoor ze de laatste twee speeldagen niet meer speelden. Flamengo riep zichzelf tot toernooiwinnaar uit, hoewel het één punt minder had als Moto Clube, maar wel met één wedstrijd minder gespeeld. Op 24 januari 1976 kreeg de club gelijk van de bond, waardoor er daarna nog een finale plaatsvond tussen Moto en Flamengo.

Derde toernooi

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Rondoniense
Rondo